Иван Алексеевич Чарота (; ) — советский и белорусский литературовед, славист, критик, историк культуры, переводчик, общественный деятель. Доктор филологических наук (1998). Профессор (1999). Лауреат премии Республики Беларусь «За духовное возрождение» (2003). Академик Сербской Академии наук и искусств (2009). Член Союза писателей СССР (1985).

Биография 
Родился 16 сентября 1952 года в крестьянской семье в деревне Лыщики Кобринского района Брестской области Белорусской ССР.

Чарота И. А. с 1969 по 1974 году учился на отделении русского языка и литературы филологического факультета БГУ. После его окончания работал три года учителем в Полецкишской средней школе Вороновского района Гродненской области. В 1977 году принят на работу в Белорусский государственный университет, где занимал, соответственно, должности преподавателя — старшего преподавателя, доцента, а затем, пройдя с 1991 по 1994 г. обучение в докторантуре, стал заведовать новообразованной кафедрой славистики (славянских литератур). Кандидатскую диссертацию «Творчество М. А. Шолохова и литературный процесс Югославии (1956—1986)» защитил в ЛГПИ (Ленинград, 1986), докторскую — «Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і працэсы нацыянальнага самавызначэння» у БГУ (Минск, 1998).
Научный консультант Белорусской энциклопедии..

Научные интересы 
Свои научные интересы И. А.Чaрота сосредоточил прежде всего на литературах и культурах славянских народов. Исследуя их генетические, типологические и контактные взаимодействия, он утвердился как ведущий югославист Беларуси, высокоавторитетный специалист в области сравнительного литературоведения и культуроведения, автор около 600 научных работ, среди которых книги: «Беларуская савецкая літаратура за мяжой» (Мн., 1988 — у сааўтарстве), «Пошук спрадвечнай існасці: Беларуская літаратура ХХ стагоддзя ў працэсах нацыянальнага самавызначэння» (Мн., 1995), «Сербская Праваслаўная Царква» (Мн., 1998), «Беларуская мова і Царква» (Мн., 2000), «Косовская битва продолжается» (Мн., 2000), «Антологија белоруске поезије», (Београд: 1993; 2-е выданне — 2012), «Югаславянскія казкі» (Мн., 1999), «Антологија лирике источних Словена» (Београд, 2000), «Насустрач Духу. Анталогія беларускай хрысціянскай паэзіі» (Мн., 2001), «Насустрач Духу. Анталогія беларускай хрысціянскай прозы» (Мн., 2002), «Слово и Дух. Антология русской духовной поезии ХХ -ХХ вв.» (Мінск, 2003, 2005, 2010), «Ні на небе, ні на зямлі.Казкі славянскіх народаў» (2013), «Српска књижевност. Антологија текстова. Књ.І -V» (Мінск, 2002-2007 — на сербскай мове), «Тэорыя і практыка мастацкага перакладу» (Мінск, 2012), «Испод крила роде. Антологија савремене белоруске поезије» (Подгорица, 2014), «Беларусы пра Сербію-Югаславію» (2015, « Белорусија и Србија: Трагом узајамног упознавања и деловања»(Шабац, 2016).

Научно-методическая сфера 
Профессор И. А.Чaрота является членом редакционных коллегий 11 периодических изданий (6 зарубежных), научным консультантом Белорусской Энциклопедии; секретарём Библейской комиссии Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви и исполнительным редактором журнала «Православие».

В научно-методической сфере результатом его трудом были такие пособия, как: «Советская литература в связях и взаимодействиях: Начала сравнительного и системного анализа» (Мн., 1989), «Мастацкі пераклад на беларускую мову : Асновы тэорыі і практычныя рэкамендацыі» (Мн., 1997), «Югаславянскія літаратуры і культуры» (Мн., 1999 — у сааўтарстве), Праграма «Гісторыя славянскіх літаратур» (2000), «Гісторыя сербскай літаратуры. Практыкум» (2007).

Переводческая работа 
Член Союзов писателей СССР (соответственно, Союза писателей Беларуси), а также России и Сербии; активно выступает в печати как литературовед, критик, эссеист, публицист. Более двадцати пяти лет возглавляет бюро секции художественного перевода и литературных связей Союза писателей Беларуси, занимается переводом с сербского, хорватского, словенского, македонского, польского и других языков на белорусский и русский, а также с белорусского и русского на сербский. Результат его трудов — более 1200 печатных переводов, в том числе свыше 70 книжных изданий, среди которых произведения следующих авторов: Патриарх Сербский Павел, Николай Велимирович, Иустин Попович, Марко С. Маркович , Фаддей Штрбулович, Иво Андрич, Бранислав Нушич, Раде Драинац, Добрица Чосич, Невена Витошевич-Чеклич, Зоран Гаврилович , Мира Радоевич и Любодраг Димич, Момир Лазич, Драган Лакичевич, Гроздана Олуич, Горан Петрович, Бена Зупанчич, Прежихов Воранц, Йосип Юрчич, Драго Янчар и др. Основатель, составитель и переводчик серии «Сербское богословие XX века», в которой уже вышло более четырёх десятков книг. Переведены И. А. Черотам сборник «Мовы ўсяго жывога: Сербскія народныя казкі», (Мінск, 2007) признан лучшей книгой Беларуси в области перевода за 2008 год и награждён Национальной премией.

Награды и премии 
 Медаль Пушкина (7 мая 2015 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие торгово-экономических и культурных связей.
 Серебряная медаль «За заслуги» Республики Сербия (Сербия, 2014).
 Орден Преподобного Сергия Радонежского III степени (РПЦ, 2002).
 Орден святителя Кирилла Туровского II степени (БПЦ, 2012).
 Орден Святого Саввы III степени (СПЦ, 2004).
 Памятная медаль Союза словацких писателей (2003).
 Золотой знак Культурно-просветительского общества Сербии (2008).
 Международная премия имени К. Острожского (Польша, 1999).
 Премия Союза писателей Сербии (2000).
 Премия журнала «Збиља / Reality» (СРЮ, Белград, 2000, 2006).
 Премия Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» 2003 года (6 января 2004 года) — за активную подвижническую деятельность в гуманитарной области, направленную на развитие прогрессивных художественно-нравственных традиций, способствующих установлению духовных ценностей, идей дружбы и братства между людьми разных национальностей и вероисповеданий.
 Международная премия имени Ф. М. Достоевского (Сербия, 2007) (вручена в 2012 г.).
 Всемирная православная литературная премия «Богородица Троеручица» (сербский Фонд имени Иванки Милошевич — Чикаго, США, 2011).
 Международная литературная премия имени Раде Драинца (Сербия, 2014).
 Международная премия Фонда Каричей (Сербия, 2014).

Примечания

Литература 

 
 Гардзіцкі А. К. Чарота Іван Аляксеевіч // Беларускія пісьменнік: Даведнік. Мінск,1994.С.584.
 Гарэлік Л.М, Махнач Т. М. Чарота Іван //Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 6. Мінск, 1995. С. 275—277.
 Ляшук В. Я., Снітко Г. Н. Літаратура Берасцейшчыны. Брэст, 1999. С.326, 368.
 Трус М. В. Чарота Іван Аляксеевіч // Беларуская Энцыклапедыя. У 18 т. Т. 17. Мінск, 2003. С.245.
 Б.п. Чарота Иван Алексеевич // Регионы Белоруссии. Энциклопедия. Т.1. Кн. 2. Минск, 2009. С. 453.
 Б.п. // Філалагічны факультэт. Да 70-годдзя заснавання. Мінск : БДУ, 2009. С. 133—136.
 Сибиновић М. Чарота Иван // Енциклопедија српског народа. — Београд, 2008. С.1249.
 Навойчык П. Чарота Іван Аляксеевіч // Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка. -Мінск, 2015.С. 141—142.
 Штэйнер І. З любоўю да славянскага пісьменства // Полымя.2017, № 9. С. 39-42.

Ссылки 

Лауреаты премии Республики Беларусь «За духовное возрождение»
Члены Союза писателей СССР
Литературоведы Белоруссии
Литературоведы СССР
Литературные критики Белоруссии
Публицисты Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Слависты Белоруссии
Члены Союза писателей Беларуси
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Авторы энциклопедий и словарей